Muslimanska svijest, sarajevski list osnovan 1936., od 1941. izlazi u Banjoj Luci kao Hrvatska svijest
Hrvatska svijest, glasilo Hrvatske federalističke seljačke stranke, izlazilo od 1926. u Brodu na Savi
Hrvatska svijest, povremeni list, izlazio od 1923. u Zagrebu, Ljubljani i Splitu, 
Hrvatska svijest (1913.), glasilo hrvatske nacionalne omladine, izlazilo u Sarajevu od 1913.